Green Lantern (stripfiguur), de naam van verschillende fictieve superhelden uit de strips van DC Comics
 Green Lantern (film), een Amerikaanse film uit 2011, gebaseerd op het stripfiguur
 Green Lantern (Six Flags Great Adventure), een staande stalen achtbaan in het Amerikaanse attractiepark Six Flags Great Adventure
 Green Lantern: First Flight (Six Flags Magic Mountain), een vierdimensionale achtbaan in het Amerikaanse attractiepark Six Flags Magic Mountain
 Green Lantern: First Flight (film), een Amerikaanse film uit 2009
 Green Lantern Corps, een fictieve intergalactische politiemacht uit de strips van DC Comics
 Green Lantern: The Animated Series, een Amerikaanse animatieserie uit 2011